IRWIN — колектив словенських художників, насамперед живописців, і оригінальний член-засновник Neue Slowenische Kunst (NSK).

Історія 
У 1983 році художники Душан Мандич, Міран Мохар, Андрей Савський, Роман Ураньєк та Борут Фогельник, виходячи зі сцени панку та графіті в Любляні, створили художню групу і назвали її Rrose Irwin Sélavy. У цій назві було посилання на Марселя Дюшана, який використовував «Rrose Sélavy» (як eros c'est la vie) як один із своїх жіночих псевдонімів.  Група незабаром скоротить назву на R Irwin S. 

У 1984 році група стала співзасновником більшого колективу, відомого як Neue Slowenische Kunst (NSK). Виступаючи як крило образотворчого мистецтва групи, вони приєдналися до музичного гурту Laibach та театральної групи Scipion Nasice Sisters. Незабаром після утворення більшого колективу, R Irwin S змінив свою назву на просто Irwin. 

У 1987 році IRWIN, Novi Kolektivizem та Театр сестер Scipion Nasice були задіяні в одному з найбільших мистецьких скандалів в історії Югославії, коли запропонували плакат, заснований на плакаті нацистського кунсту, для святкування Дня молоді, річниці від дня народження Тіто. В історії мистецтва цей скандал відомий як Плакатний скандал.  У 2012 році виробництво документальних фільмів D'Art має випустити 1-годинний документальний фільм про скандал під назвою «Образотворче мистецтво дзеркального відображення».

Характеристика 
Робота Irwin визначається значною мірою трьома основними принципами. Перший - це ідея побудови власної художньої позиції з урахуванням конкретних обставин; будучи особливим, мистецтво може стати справді універсальним. Другий - робота в групі, колективі чи навіть організації, зміщуючи акцент з індивідуальної особистості художника. Третя - основна робоча процедура NSK, яку іноді називають ретро-принципом.  Останній принцип породжує концепцію, відому як «ретроавангардизм» (або, пізніше, «ретрогардаризм»). Як випливає з назви, ретроавангардизм є дещо парадоксальним, оскільки він вимагає одночасного огляду назад («ретро») та вперед («авангард»). Цю позицію видно з парадоксальної назви офіційної заяви групи в 1987 р. «Майбутнє - це зерно минулого».  По суті, ретроавангардизм полягає у повторному використанні минулих символів, образів та філософських ідей, особливо тих, які використовувались урядами чи іншими установами для накопичення та утримання влади.

Також Irwin дуже цікавить ідея складності образу. Для них образ ніколи не є нейтральним, ані колись не з’являється у нейтральному просторі. Таким чином, їх робота може бути пов'язана з великим міжнародним розслідуванням, відомим як Інституційна критика. Безпосередньо спираючись на образи, що мають сильний політичний та / або художній підтекст, включаючи фашистські, радянські, релігійні та супрематичні образи, мистецтво Irwin є складним та має травматичний та провокаційний ефект. Відбиваючи свою віру в те, що нейтрального простору не існує, роботи Ірвіна дедалі більше цікавляться місцем розташування, як у виставах, так і на виставках. Самокурація їхніх шоу стає такою ж частиною роботи, як і самі твори.

Творчість

Картини 
«Картини» Irwin містять ряд засобів масової інформації, включаючи фарбу, смолу, книги, посуд, Lego, шовкові екрани та багато інших. Роботи не підписуються групою в традиційному розумінні, але представляються колективу на затвердження. Потім на творі буде відбито монограма групи - часто на металевій пластині.

Вистави 
Хоча в першу чергу художники, вони брали участь у багатьох спільних роботах з іншими художніми колективами NSK, починаючи від театру і закінчуючи музичним відео. У 1992 році у співпраці з Майклом Бенсон, вони створили продуктивність Black Square на Червоній площі, в якому квадрат чорної тканини, 22 метрів в стороні, було розгорнуто на московській « Червоній площі», на честь Казимира Малевича і супрематизму. Інші їхні найбільш помітні заходи включали планування посольств і консульств НСК у Москві, Генті та Флоренції, а також проект Транснаціонала - подорож зі сходу на західне узбережжя США в 1996 році

East Art Map 
Ert Map - це проект створення історії та словникового запасу для східноєвропейського мистецтва, що розпочався у 1945 р. шляхом виявлення та складання книжки впливових художників.

Виставки 
Irwin широко виставлявся в Європі та США, включаючи Маніфест в Роттердамі та Любляні, Венеціанському бієнале, Після стіни та аспекти / позиції.  У 2004 році вони отримали нагороду Якопіча, найвищу щорічну нагороду у словенському образотворчому мистецтві.

Книги

Примітки

Список літератури

Посилання 
 IRWIN на державному сайті NSK.
 (in Slovene) Ірвін: Застосування ретропринципу було здійснено у початковій фазі освітніх питань. Інтерв’ю з Ірвіном. Планета Siol.net. Опубліковано 28 березня 2012 р. Отримано 28 березня 2012 р.

Мистецтво Словенії
Мистецькі організації
Сторінки з неперевіреними перекладами